Давид Йеллделл (; ) — немецкий и американский футболист, вратарь. В настоящее время тренер вратарей в клубе «Зонненхоф Гроссашпах».

Карьера

Клубная 
Во взрослом футболе дебютировал в 2002 году выступлениями за команду вторую команду «Штутгартер Кикерс», в которой провел один сезон, приняв участие в 24 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба английского клуба «Блэкберн Роверс», в состав которого перешёл в 2003 году. Сыграл за команду из Блэкберна два сезона, однако не проведя ни одного официального игры на воротах команды.

В 2005 году провёл 3 матча за «Брайтон энд Хоув Альбион», находясь на правах аренды.

С 2005 по 2008 года выступал уже за основную команду «Штутгартер Кикерс», в которой провёл 99 матчей. После 2 сезона провёл в «Кобленце», где принял участие в 51 матче.

Сезон 2010/11 провёл в «Дуйсбурге». Дебют за команду состоялся 13 августа 2010 года в первом раунде Кубка Германии против «Любек» (2-0).

В состав клуба «Байер 04» перешёл в 2011 году и стал резервных голкипером леверкузенской команды. Дебют за клуб состоялся 30 июля 2011 года в первом раунде Кубка Германии против «Динамо» (Дрезден) (2-0).

В сборной 
Его отец американец, а мать — немка. Таким образом он имел право выбрать за какую сборную выступать: Германия или США. Он выбрал последний вариант. Приглашение в сборную получил в марте 2011 года. И уже 29 марта провёл первый и единственный матч за сборную. Это был товарищеский матч против Парагвая, тогда Давид в начале второго тайма заменил Маркуса Ханеманна.

Примечания

Ссылки 
  
 
 

Футболисты США
Футболисты Германии
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»
Игроки ФК «Кобленц»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Зонненхоф Гроссаспах»